Cerkiew Ikony Matki Bożej „Znak” w Moskwie – prawosławna cerkiew w Moskwie, w rejonie Arbat, pierwotnie prywatna świątynia przy rezydencji należącej kolejno do Romanowów, Naryszkinów i Szeremetiewów, następnie cerkiew parafialna, obecnie w dekanacie centralnym eparchii moskiewskiej miejskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 Cerkiew Ikony Matki Bożej „Znak” w Moskwie – prawosławna cerkiew w Moskwie, w rejonie Chowrino, w dekanacie Ikony Matki Bożej „Znak” eparchii moskiewskiej miejskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 Cerkiew Ikony Matki Bożej „Znak” w Moskwie – prawosławna cerkiew w Moskwie, w dekanacie Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej eparchii moskiewskiej miejskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego